Това е списък на владетелите на Античен Епир, царете на молосите и вождовете на епиротите от династията на Еакидите (Aiakiden) или Пиридите.

Владетели от династията Еакиди

Източници 
 Плутарх, Pyrrhos 1.
 Павзаний, Attika (1), 11, 1–2.

Вижте също 
 Еак

Литература 
 Peter Robert Franke, Alt-Epirus und das Königtum der Molosser. Kallmütz & Lassleben, 1955* Susanne Funke, Aiakidenmythos und epeirotisches Königtum. Der Weg einer hellenischen Monarchie. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2000, ISBN 3-515-07611-5.
 M. B. Hatzopoulos, Epirus, 4000 years of Greek history and civilization, 1997, ISBN-9602133775, page 79
 Robert Malcolm Errington, A history of Macedonia, 1990, p. 174

!